Załuski (powiat Grójecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Załuski (powiat OIstrołęcki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat OIstrołęcki
 Załuski (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński
 Załuski (powiat Płoński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński
 Załuski (Podlachië), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Grajewski
 Załuski (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nidzicki
 Załuski (Warschau), een stadsdeel in de Poolse stad Warschau